Występy w europejskich pucharach chorwackiego klubu piłkarskiego Dinamo Zagrzeb.

Wykaz spotkań pucharowych

1958–1970

1971–1990

1991–2000

2001–2010

2011–2020

2021−

Bibliografia 
 

Dinamo Zagrzeb
Chorwackie kluby piłkarskie w europejskich pucharach